Parim päev může znamenat:

 Parim päev (EP, Getter Jaani) – debutové album estonské zpěvačky Getter Jaani,
 Parim päev (píseň) – první singl z alba Parim Päev estonské zpěvačky Getter Jaani.